Рокбриџ има више значења:
 Округ Рокбриџ (Вирџинија)
 Рокбриџ (Охајо)
 Рокбриџ (Илиноис)